Most valuable player van het jaar (basketbal België), Belgische basketbalprijs
 Most Valuable Player (Dutch Basketball League), Nederlandse basketbalprijs
 NBA Most Valuable Player Award, Amerikaanse basketprijs
 NHL Most Valuable Player (ijshockey), Amerikaanse ijshockeyprijs